

Patronymie 

 Brigitta Kasper (née en 1972), coureuse cycliste suisse ;
 Gian-Franco Kasper (1944-2021), président de la Fédération internationale de ski ;
 Kirsten Kasper (née en 1991), triathlète américaine ;
 Ludwig Kasper (1893-1945), sculpteur autrichien ;
 Marie Catherine Kasper (1820-1898), religieuse, fondatrice, sainte ;
 Nolan Kasper (né en 1989), skieur alpin américain ;
 Steve Kasper (né en 1960), ancien joueur de hockey sur glace canadien ;
 Walter Kasper (né en 1933), cardinal allemand de l'Église catholique ;
 Arnaud Kasper (né en 1962), sculpteur français.

Autre
 Kasper, une marionnette du monde germanique